Estelline ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Estelline (South Dakota), im Hamlin County
 Estelline (Texas)
 Estelline Township (South Dakota)